Le nom de famille RIOUFOL a comme origine un ruisseau et un lieu-dit de la commune de Gluiras (Ardèche)

 Ivan Rioufol (né en 1952), journaliste, éditorialiste et essayiste français ;
 Marc Rioufol (1962-2011), acteur français, frère d'Ivan Rioufol.